Douwe Bob Posthuma – cantautore, musicista e chitarrista olandese
 Jan Posthuma – ex pallavolista olandese
 Joost Posthuma – ex ciclista su strada olandese